Le nom Brotteaux peut faire référence à :
 Les Brotteaux, quartier de la ville française de Lyon, dans la métropole de Lyon ;
 Brotteaux, une station de métro située dans ce même quartier ;
 L'ancienne gare de Lyon-Brotteaux, située elle aussi dans ce même quartier.